Порсев — фамилия; имеет женскую форму Порсева.
 Порсев, Александр Николаевич (род. 1986) — российский профессиональный шоссейный велогонщик, чемпион России в групповой гонке 2014 года.
 Порсев, Дмитрий Борисович (1925—2002) — бригадир слесарей, Герой Социалистического Труда. 
 Порсев, Михаил Владимирович (1923—2005) — слесарь-лекальщик объединения «Златоустовский машиностроительный завод», Герой Социалистического Труда.